Тимей (; около 356 — около 260 до н. э.) — древнегреческий историк, сын , основателя Тавромения. Автор ряда сочинений, из которых наиболее значительное «История» (в 38 или 43 книгах).

Биография 
Тимей принимал деятельное участие в политической борьбе, происходившей на его родном острове Сицилии; был сторонником Тимолеона; изгнанный тираном Сиракуз Агафоклом (ок. 317 года до н. э.), переселился в Афины; по мнению одних, он там и умер, по мнению других — при Гиероне II вернулся на родину. Дожил до глубокой старости (умер около 260 года до н. э.).

Труды 
Тимей — знаменитейший историк Сицилии. Его труд «История» (Ἱστορίαι) — главный источник не только по истории этого острова в древности, но и вообще Италии и эллинов на Западе, а отчасти и Карфагена. Состоит он из 38 книг, из коих 33 обнимают историю Сицилии с древнейших времён до Агафокла, а 5 — историю последнего. Кроме того, как бы в виде приложения Т. написал ещё историю Пирра и его войн в Италии и Сицилии. Т. с большим трудолюбием и старанием собрал богатый материал, немало путешествовал, воспользовался надписями, изучал даже документы, касающиеся Карфагена и финикиян.

В особенности замечателен его труд в отношении хронологии: Тимей положил в основу своей хронологии список победителей на Олимпийских играх и ввёл таким образом тот счёт по Олимпиадам, который потом надолго стал общепринятым в исторических сочинениях. К этой общеэллинской хронологической системе он свёл отдельные местные системы — счёт по эфорам, по архонтам и тому подобному.

Полибий находил, что Тимею недоставало взглядов практического государственного человека. Вообще Тимей следовал отчасти риторическому направлению в греческой историографии, получившему господство в Греции со времён Исократа и его ближайших учеников. Пространные речи занимали в его труде видное место. Он придавал значение предзнаменованиям и снам, изречениям оракулов и различным предсказаниям; усматривал в событиях действие судьбы.

Труд Тимея оказал большое влияние на последующих историков: из него черпали Диодор Сицилийский, Помпей Трог, Плутарх; ему мы обязаны в основном теми сведениями по истории, географии и этнографии древней Сицилии и Италии, которыми мы располагаем.

«История» Тимея целиком до нас не дошла, а сохранились лишь её отрывки благодаря ссылкам и цитатам древних; они собраны в изданных Карлом Мюллером «Fragmenta Historicorum Graecorum» (тома I и IV).

Литература 
 
 Baron, Christopher A. (2013). Timaeus of Tauromenium and Hellenistic Historioography. Cambridge University Press.
 Brown, Truesdell S. (1958). Timaeus of Tauromenium. Berkeley: University of California Press.
 Kothe, «De Timaei Tauromenitae vita et scriptis» (Бреславль, 1874);
 Glasen, «Histor.-kritische Untersuch, zu Timaios von Tauromenion» (Киль, 1883);
 Geffcken, «Timaios Geographie des Westens» (в «Philol. Untersuchungen», тетр. 13);
 ст. E. Schwartz’a в «Hermes» (1899, т. XXXIV);
 Wachsmuth, «Einleitung in das Studium der alten Geschichte» (Лпц., 1895).

Историки по алфавиту
Историки Древней Греции
Историки III века до н. э.
Персоналии:Сицилия
История Сицилии